Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Гелен Гурлей і Карен Крантцке.

Івонн Гулагонг і Пеггі Мічел виграли титул, у фіналі перемігши Гурлей і Крантцке з рахунком 2–6, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

  Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (чвертьфінал)
  Кріс Еверт /  Ольга Морозова (півфінал)
  Джулі Гелдман /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір